Булаце́ль — фамилия.

 Булацели — древний дворянский род, происходящий от знатного молдаванина Варлаама Булацеля.

 Булацель, Григорий Варламович — полковник, был в 1767 году избран депутатом в комиссию о сочинении проекта нового Уложения, а в 1778 году назначен на место губернаторского товарища в Новороссийскую канцелярию.
 Булацель, Иван Михайлович (1846—1918) — русский драматург, журналист.
 Булацель, Илья Варламович — генерал-майор, родоначальник харьковских Булацелей.
 Булацель, Константин Георгиевич (1879—1936) — полковник императорской армии, участник Белого движения
 Булацель, Мария Ильинична — графиня Остенбургская, в морганатическом браке с принцем Николаем Петровичем Ольденбургским.
 Булацель, Георгий Викторович — подполковник русской армии, военный советник в финской Красной Гвардии.
 Булацель, Павел Фёдорович — русский националист, юрист, общественный деятель, журналист.

Примечания